Список аэропортов штата Небраска Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Коды аэропортов ФАА: Nebraska Department of Aeronautics.

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Линкольн
| LNK
| LNK
| KLNK
| Lincoln Airport (was Lincoln Municipal Airport)
| PR
| align=right | 190 456 

|- valign=top
| Омаха
| OMA
| OMA
| KOMA
| Eppley Airfield
| PR
| align=right | 2 075 306 

|- valign=top
| Scottsbluff
| BFF
| BFF
| KBFF
| Western Nebraska Regional Airport (William B. Heilig Field)
| PR 
| align=right | 10 068 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Grand Island
| GRI
| GRI
| KGRI
| Central Nebraska Regional Airport
| CS
| align=right | 8 505 

|- valign=top
| Kearney
| EAR
| EAR
| KEAR
| Kearney Regional Airport (was Kearney Municipal Airport)
| CS
| align=right | 8 936 

|- valign=top
| North Platte
| LBF
| LBF
| KLBF
| North Platte Regional Airport (Lee Bird Field)
| CS
| align=right | 8 839 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Омаха
| MLE
| MIQ
| KMLE
| Millard Airport
| RL
| align=right | 2

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Эйнсуэрт
| ANW
| ANW
| KANW
| Ainsworth Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Albion
| BVN
| 
| KBVN
| Albion Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Аллайанс
| AIA
| AIA
| KAIA
| Alliance Municipal Airport
| GA
| align=right | 1 735 

|- valign=top
| Alma
| 4D9
|
|
| Alma Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Atkinson
| 8V2
|
|
| Stuart-Atkinson Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Auburn
| K01
|
|
| Farington Field
| GA
|

|- valign=top
| Aurora
| AUH
| 
| KAUH
| Aurora Municipal Airport (Al Potter Field)
| GA
|

|- valign=top
| Бассет
| RBE
| 
| KRBE
| Rock County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Биатрис
| BIE
| BIE
| KBIE
| Beatrice Municipal Airport
| GA
| align=right | 11

|- valign=top
| Blair
| K46
|
|
| Blair Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Брокен-Боу
| BBW
| BBW
| KBBW
| Broken Bow Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Burwell
| BUB
| BUB
| KBUB
| Cram Field
| GA
|

|- valign=top
| Cambridge
| CSB
| 
| KCSB
| Cambridge Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Central City
| 07K
|
|
| Central City Municipal Airport (Larry Reineke Field)
| GA
|

|- valign=top
| Chadron
| CDR
| CDR
| KCDR
| Chadron Municipal Airport
| GA
| align=right | 2 275 

|- valign=top
| Chappell
| CNP
| 
| KCNP
| Billy G. Ray Field
| GA
|

|- valign=top
| Колумбус
| OLU
| OLU
| KOLU
| Columbus Municipal Airport
| GA
| align=right | 13

|- valign=top
| Cozad
| CZD
| 
| KCZD
| Cozad Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Creighton
| 6K3
|
|
| Creighton Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Crete
| CEK
| 
| KCEK
| Crete Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Curtis
| 47V
|
|
| Curtis Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| David City
| 93Y
|
|
| David City Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Fairbury
| FBY
| FBY
| KFBY
| Fairbury Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Fairmont
| FMZ
| 
| KFMZ
| Fairmont State Airfield
| GA
|

|- valign=top
| Falls City
| FNB
| 
| KFNB
| Brenner Field
| GA
|

|- valign=top
| Фримонт
| FET
| FET
| KFET
| Fremont Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Gordon
| GRN
| GRN
| KGRN
| Gordon Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Grant
| GGF
| 
| KGGF
| Grant Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Greeley
| 99Y
|
|
| Greeley Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Hartington
| 0B4
|
|
| Hartington Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Harvard
| 08K
|
|
| Harvard State Airfield
| GA
|

|- valign=top
| Хейстингс
| HSI
| HSI
| KHSI
| Hastings Municipal Airport
| GA
| align=right | 5

|- valign=top
| Hebron
| HJH
| 
| KHJH
| Hebron Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Holdrege
| HDE
| HDE
| KHDE
| Brewster Field
| GA
|

|- valign=top
| Hyannis
| 1V2
|
|
| Grant County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Imperial
| IML
| IML
| KIML
| Imperial Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Kimball
| IBM
| 
| KIBM
| Kimball Municipal Airport (Robert E. Arraj Field)
| GA
|

|- valign=top
| Lexington
| LXN
| LXN
| KLXN
| Jim Kelly Field
| GA
|

|- valign=top
| Loup City
| 0F4
|
|
| Loup City Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| McCook
| MCK
| MCK
| KMCK
| McCook Regional Airport
| GA
| align=right | 2 446 

|- valign=top
| Minden
| 0V3
|
|
| Pioneer Village Field
| GA
|

|- valign=top
| Nebraska City
| AFK
| 
| KAFK
| Nebraska City Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Neligh
| 4V9
|
|
| Antelope County Airport
| GA
| align=right | 4

|- valign=top
| Norfolk
| OFK
| OFK
| KOFK
| Karl Stefan Memorial Airport
| GA
| align=right | 6

|- valign=top
| O’Neill
| ONL
| ONL
| KONL
| O'Neill Municipal Airport (John L. Baker Field)
| GA
| align=right | 1

|- valign=top
| Ogallala
| OGA
| OGA
| KOGA
| Searle Field
| GA
| align=right | 1

|- valign=top
| Ord
| ODX
| 
| KODX
| Evelyn Sharp Field
| GA
|

|- valign=top
| Oshkosh
| OKS
| OKS
| KOKS
| Garden County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Pawnee City
| 50K
|
|
| Pawnee City Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Pender
| 0C4
|
|
| Pender Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Plattsmouth
| PMV
| 
| KPMV
| Plattsmouth Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Red Cloud
| 7V7
|
|
| Red Cloud Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Rushville
| 9V5
|
|
| Modisett Airport (or Modisett Field)
| GA
|

|- valign=top
| Sargent
| 09K
|
|
| Sargent Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Scribner
| SCB
| SCB
| KSCB
| Scribner State Airport (or Scribner State Airfield)
| GA
|

|- valign=top
| Seward
| SWT
| 
| KSWT
| Seward Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Sidney
| SNY
| SNY
| KSNY
| Sidney Municipal Airport (Lloyd W. Carr Field)
| GA
| align=right | 7

|- valign=top
| Superior
| 12K
|
|
| Superior Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Tecumseh
| 0G3
|
|
| Tecumseh Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Tekamah
| TQE
| 
| KTQE
| Tekamah Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Thedford
| TIF 
| 
| KTIF
| Thomas County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Valentine
| VTN
| VTN
| KVTN
| Miller Field
| GA
|

|- valign=top
| Wahoo
| AHQ
| 
| KAHQ
| Wahoo Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Wayne
| LCG
| 
| KLCG
| Wayne Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| York
| JYR
| 
| KJYR
| York Municipal Airport
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Alma
| H63
|
|
| Harlan County Lake Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Arapahoe
| 37V
| AHF
|
| Arapahoe Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Arthur
| 38V
|
|
| Arthur Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Benkelman
| 42V
|
|
| Jones Airport
|
|

|- valign=top
| Bloomfield
| 84Y
|
|
| Bloomfield Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Genoa
| 97Y
|
|
| Genoa Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Gothenburg
| GTE
| 
| KGTE
| Quinn Field
|
|

|- valign=top
| Harrison
| 9V3
|
|
| Harrison Skyranch
|
|

|- valign=top
| Hay Springs
| 4V6
|
|
| Hay Springs Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Mullen
| MHN
| MHN
| KMHN
| Hooker County Airport
|
|

|- valign=top
| Omaha
| 3NO
|
|
| North Omaha Airport
|
|

|- valign=top
| South Sioux City
| 7K8
|
|
| Martin Field
|
|

|- valign=top
| Springview
| 9V1
|
|
| Springview Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Trenton
| 9V2
|
|
| Trenton Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Utica
| 0J9
|
|
| Flying V Airport
|
|

|- valign=top
| Wallace
| 64V
|
|
| Wallace Municipal Airport
|
|

|- valign=top
| Wilber
| 0D6
|
|
| Wilber Municipal Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Omaha
| OFF
| OFF
| KOFF
| Offutt Air Force Base
|
| align=right | 888

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Weeping Water
| NE69
| EPG
|
| Browns Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Nebraska City
| 3GN
|
|
| Grundman Field (closed 2003?)
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе пассажиропотока за 2006 год:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 (для аэропортов авиации общего назначения — за 2005) календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

 Nebraska Department of Aeronautics: Public Use Airports in Nebraska

 Great Circle Mapper: Airports in Nebraska — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: Nebraska

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Небраска:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Небраска
Аэропорты